Nietneria är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Nietneria ingår i familjen myrliljeväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrliljeväxter
Nietneria